Johann Eisenhart ist der Name folgender Personen:

* Johann Eisenhart (Rechtswissenschaftler) (1643–1707), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann von Eisenhart (Johann Friedrich von Eisenhart; 1733–1804), deutscher Rittergutsbesitzer, Politiker und Polizeibeamter
 Johann Friedrich Eisenhart (1720–1783), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Friedrich von Eisenhart (Johann Friedrich von Eisenhart; 1769–1839), deutscher Generalmajor
 Hans von Eisenhart-Rothe (Johann Karl Moritz Friedrich Ferdinand von Eisenhart-Rothe; 1862–1942), deutscher Verwaltungsjurist